Denis Balbir (né en 1959), journaliste sportif français ;
 Alka Balbir (née en 1985), chanteuse et comédienne française.
 Nalini Balbir (née en 1955), indianiste française
Patronyme indien